A 31 309-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút a Pest megyei Aszód belterületén. A 3-as főút 43+650-es kilométerszelvényénél lévő körforgalomból ágazik ki, dél felé, Baross utca néven. Ugyanebben a körforgalomban kezdődik a 2109-es út. Kilométer-számozását az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu oldal adatbázisa csak 245 méterig jelöli, de az út ott még keletnek fordul, a Budapest–Hatvan-vasútvonallal párhuzamos irányban, és az útszám egészen az aszódi vasútállomásig fel van tüntetve, összesen kb. 600 méteren.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31309
Aszód